Nikolaï Pavlovitch Pronine - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 1996, il commence sa carrière avec le HK CSKA Moscou dans la Superliga. Il a joué la saison 1998-1999 dans les ligues mineures d'Amérique du Nord. De 2005 à 2010, il a porté les couleurs de l'Atlant Mytichtchi et du Metallourg Magnitogorsk avant de revenir au CSKA.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie au niveau international.

Trophées et honneurs personnels 
 2007 : participe au Match des étoiles de la Superliga avec l'équipe de l'Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1995-1996|| HK CSKA Moscou|| Superliga|| 12|| 0|| 1|| 1|| 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1995-1996 || HK CSKA Moscou 2 || Vyschaïa Liga || 32 || 8 || 6 || 14 || 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| HK CSKA Moscou|| Superliga|| 42|| 5|| 5|| 10|| 12|| 2 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 1997-1998|| HK CSKA Moscou|| Superliga|| 26|| 1|| 1|| 2|| 8|| 22 || 5 || 2 || 7 || 22
|-
| 1998-1999 || HK CSKA Moscou || Vyschaïa Liga || 2 || 0 || 1 || 1 || 2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999 || HK CSKA Moscou || Superliga || -|| -|| -|| -|| - || 7 || 0 || 1 || 1 || 25
|-
| 1998-1999|| Checkers de Charlotte|| ECHL|| 10|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999 || Storm de Toledo|| ECHL|| 3|| 0|| 0|| 0|| 19|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Thunder Cats de Thunder Bay || UHL|| 41|| 6|| 13|| 19|| 49|| 13|| 3|| 0|| 3|| 2
|-
| 1999-2000|| HK CSKA Moscou|| Vyschaïa liga|| 43|| 21|| 11|| 32|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| HK CSKA Moscou|| Vyschaïa liga|| 38|| 24|| 12|| 36|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001 || HK CSKA Moscou|| Superliga|| 10|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| HK CSKA Moscou|| Vyschaïa liga|| 56|| 23|| 17|| 40|| 80|| 14|| 6|| 6|| 12|| 4
|-
| 2002-2003|| HK CSKA Moscou|| Superliga|| 43|| 5|| 6|| 11|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| HK CSKA Moscou|| Superliga|| 60|| 11|| 7|| 18|| 59|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| HK CSKA Moscou|| Superliga|| 49|| 6|| 0|| 6|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Khimik Moskovskaïa Oblast|| Superliga|| 51|| 8|| 8|| 16|| 60|| 9|| 2|| 3|| 5|| 6
|-
| 2006-2007|| Khimik Moskovskaïa Oblast|| Superliga|| 46|| 12|| 10|| 22|| 32|| 9|| 2|| 2|| 4|| 12
|-
| 2007-2008|| Khimik Moskovskaïa Oblast|| Superliga|| 57|| 14|| 20|| 34|| 123|| 5|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2008-2009|| Atlant Mytichtchi|| KHL|| 56|| 11|| 9|| 20|| 65|| 6|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
| 2009-2010|| Metallourg Magnitogorsk||  KHL|| 53|| 7|| 4|| 11|| 30|| 10 || 0 || 0 || 0 || 26
|-
| 2010-2011|| HK CSKA Moscou|| KHL || 40|| 4|| 2|| 6|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| HK CSKA Moscou|| KHL || 52|| 0|| 1|| 1|| 48|| 4|| 0|| 0|| 0|| 9
|-
| 2012-2013|| Roubine Tioumen || VHL || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 49|| 3|| 4|| 7|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Zvezda Tchekhov || VHL || 39 || 7 || 1 || 8 || 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Zvezda Tchekhov || VHL || 49 || 8 || 4 || 12 || 40 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4

Au niveau international 

| 2004 || Championnat du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -3|| Dixième place

Références 

Naissance en avril 1979
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Khimik Moskovskaïa Oblast
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du Storm de Toledo
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur des Thunder Cats de Thunder Bay
Joueur du Roubine Tioumen
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Attaquant de hockey sur glace